Акрокомия () — род цветковых растений семейства .

Распространение и экология 
В природе представители рода произрастают в Центральной Америке и Вест-Индии.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 8 видов:

Значение и применение 
Один из видов Acrocomia aculeata имеет особое значение. Она растет на Ямайке, Тринидаде и соседних островах, а также на западном берегу Южной Америки вплоть до Рио-де-Жанейро и имеет красивые перистые листья, образующие на верху ствола густую корону. Её темные орехи, легко принимающие глянец, служат аборигенам для различных изящных изделий, но особую важность приобретают они вследствие богатого содержания масла.

Пальмовое масло, добывается вымачиванием и выжиманием затем орехов между нагретыми железными плитами. Оно золотисто-жёлтого цвета, пахнет фиалками, привозится в особенно больших массах из Вест-Индии и находит применение в производстве туалетных мыл. Плоды Acrocomia aculeata съедобны, равно как и молодые листья (пальмовая капуста).

Некоторые виды акромий разводится в оранжереях.

Примечания

Литература

Ссылки 

Арековые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки